MacBrien est un patronyme irlandais pouvant désigner:

Patronyme
 (1878-1938), militaire et major-général canadien
 (1883-1972), administrateur canadien de hockey sur glace
 (1913-1986), air marshal canadien

Toponyme

, mont des Territoires du Nord-Ouest

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais